

Armi
Winchester Liberator – fucile a canna liscia
FP-45 Liberator – pistola realizzata durante la seconda guerra mondiale
Liberator – pistola stampata in 3D

Aviazione
Consolidated B-24 Liberator – bombardiere pesante quadrimotore ad ala medio-alta
Consolidated XB-41 Liberator – quadrimotore ottenuto modificando il bombardiere statunitense B-24D Liberator

Musica
Liberator – gruppo musicale third wave of ska svedese
Liberator – album degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1993

Altro
Liberator – rivista britannica liberale
Liberator – videogioco del 1982
Liberator – personaggio dei fumetti della Golden Age
Liberator – astronave immaginaria presente nella serie televisiva Blake's 7

Pagine correlate 
The Liberator
Liberators